Der Bezirk Nivelles  ist das einzige administrative Arrondissement in der belgischen Provinz Wallonisch-Brabant. Es umfasst eine Fläche von 1.090,55 km² mit  Einwohnern (Stand: ) in 27 Gemeinden.

Gemeinden im Bezirk Nivelles

Einzelnachweise 

Nivelles